Die Open 13 Provence 2022 waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. Februar 2022 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rio de Janeiro die Rio Open, in Doha die Qatar ExxonMobil Open und in Delray Beach die Delray Beach Open gespielt. Während die Turniere in Delray Beach und Doha, genau wie die Open 13 Provence, zur Kategorie der ATP Tour 250 zählten,  gehörte das Turnier in Rio de Janeiro zur höheren Kategorie ATP Tour 500.

Daniil Medwedew war der Titelverteidiger im Einzel, im Doppel gewann die Paarung aus Lloyd Glasspool und Harri Heliövaara im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 545.200 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 622.610 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 13. und 14. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Marseille